Lista över 22 kommuner i kommunala konsortiet Caltanissetta i Italien bildat 4 augusti 2015 av samtliga kommuner i den tidigare provinsen Caltanissetta.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i kommunala konsortiumet Caltanissetta